Натуральне число 521
 521 рік до нашої ери
 521 рік нашої ери